Змагання з вітрильного спорту в класі 470 серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 тривали від 28 липня до 4 серпня в Еносімі. Загалом відбулося 11 запливів (останній з них — медальний).

Розклад

Результати

Примітки 

470 (чоловіки)